

Cinema 
Gioventù ribelle (Teenage Rebel) – film del 1956 diretto da Edmund Goulding
Gioventù ribelle (The Incredible Mrs. Ritchie) – film tv del 2003 diretto da Paul Johansson

Altro 
Gioventù ribelle – videogioco del 2011